Benitez je priimek več oseb:    
 Felipe Santiago Benitez Avalos, paragvajski rimskokatoliški nadškof
 Cayetano Benítez de Lugo, španski rimskokatoliški škof
 Críspulo Benítez Fontúrvel, venezuelski rimskokatoliški nadškof
 Luis Benitez y Cabañas, mehiški rimskokatoliški škof
 Delfín Benítez Cáceres, paragvajski nogometaš in trener
 Pedro Benitez, paragvajski nogometaš

Glej tudi 
 Benites